Карл Де́ккер (; 5 сентября 1921, Вена — 27 сентября 2005, там же) — австрийский футболист, футбольный тренер. Выступал на позициях нападающего и полузащитника. Является одним из самых эффективных бомбардиров в истории чемпионата Австрии.

Клубная карьера 
Карл Деккер начинал свою карьеру в небольших клубах «Оттакринг», «Шварц-Вайс» и «Вайсе Эльф». Осенью 1937 года он перешёл в венский клуб «Фёрст», за который дебютировал в возрасте 16 лет. Деккер успешно выступал за «Фёрст» вплоть до 1952 года. Он стал трёхкратным чемпионом Австрии, а 31 октября 1943 года забил один из голов в финале Кубка Германии против немецкого «Гамбурга», что помогло команде одержать победу со счётом 3:2. Всего за «Фёрст» Деккер провёл 609 матчей (включая товарищеские игры), в которых забил 605 голов. В сезоне 1943/44 он стал лучшим бомбардиром чемпионата. После завершения карьеры в «Фёрсте» нападающий отыграл два сезона в клубе «Штурм» из Граца, а затем отправился в качестве легионера во французский «Сошо» и швейцарский «Гренхен».

Ещё в 1951 году Деккер начал тренерскую карьеру, возглавив «Фёрст» в качестве играющего тренера. В сезоне 1957/58, возглавляя «Гренхен», он сыграл свой последний матч как футболист, выйдя однажды на поле в связи с экстренной необходимостью. С сентября по декабрь 1968 года Деккер временно тренировал венский «Рапид» по причине болезни тогдашнего главного тренера «зелёно-белых» Рудольфа Вытлачила. В этот короткий период Деккеру удалось добиться одного из самых известных успехов «Рапида» в Кубке европейских чемпионов, пройдя на стадии 1/8 финала испанский клуб «Реал Мадрид».

С 1969 года Карл Деккер занимал пост президента Австрийской федерации футбольных преподавателей.

Скончался 27 сентября 2000 года в возрасте 84 лет, похоронен на Центральном кладбище Вены. В 2011 году в честь Карла Деккера была названа одна из улиц в венском районе Дёблинг.

Карьера в сборных 
Деккер сыграл 8 матчей за сборную Германии, забив 7 голов. С 1945 по 1952 годы он выступал за сборную Австрии, забив 19 мячей в 25 матчах.

С 1958 по 1964 годы Деккер возглавлял сборную Австрии в качестве главного тренера. Ему удалось создать одну из лучших команд в истории сборной, в состав которой входили такие игроки как Штоц, Коллер, Ханаппи, Хоф, Сенекович, Немец, Буцек и др. С мая 1960 по октябрь 1961 года сборная Австрии сыграла 10 матчей, проиграв лишь однажды и нанеся поражения сборным Шотландии, СССР, Испании, Италии, Англии, Венгрии. Однако из-за недостатка денежных средств АФС принял решение не выставлять сборную на чемпионат мира 1962 года, после чего её результаты начали резко ухудшаться. В 1963 году сборная провела 7 матчей, добившись лишь одной победы и потерпев 5 поражений. В феврале 1964 года Деккер подал в отставку. Под его руководством сборная Австрии сыграла в общей сложности 36 матчей, одержав 16 побед и потерпев 17 поражений. Только Хуго Майсль, Херберт Прохазка, Леопольд Штястный и Вальтер Науш провели больше матчей на посту главного тренера сборной, чем Деккер.

Достижения 
 Чемпион Австрии (3): 1941/42, 1942/43, 1943/44
 Обладатель Кубка Германии: 1943
 Обладатель Альпийского кубка: 1941
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1944
 Лучший бомбардир Альпийского кубка: 1941
 Рекордсмен чемпионата Австрии по количеству голов в одном матче: 9 голов
 Лучший бомбардир в истории «Фёрст»: 321 гол
 Рекордсмен «Фёрст» по количеству голов в сезоне: 50 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Футболисты Германии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Гренхен»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Фёрст»
Тренеры ФК «Штурм»
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК «Рапид» Вена